Rocky Point (Montana), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Montana.
 Rocky Point (Nova York), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York.